Petralia se poate referi la:

 Petralia Soprana, comună în Provincia Palermo, Sicilia din sudul Italiei
 Petralia Sottana, comună în Provincia Palermo, Sicilia din sudul Italiei